Agona steht für:
 Agona (Sprache), Dialekt der Akan in Ghana
 Agona (Staat), historischer Staat der Fante in Ghana

Orte in Ghana:
 Agona (Ashanti Region), Hauptstadt des Distriktes Afigya-Sekyere
 Agona (Central Region)
 Agona Swedru, Ort in der Central Region
 Agona Nkwanta
 Abrem Agona
 Agona Duakwa
 Agona Nsaba
 Agona District, einer von 13 Distrikten der Central Region

Siehe auch:
 Agon (Begriffsklärung)